Yaoshan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yaoshan (socken i Kina, Yunnan), 
 Yaoshan (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar